Le terme fosse iliaque peut désigner :

 la partie de la face sacro-pelvienne de l'ilion correspondante à l'aile de l'ilium : la fosse iliaque interne,
 la fosse iliaque externe correspondant à la face glutéale de l'ilion,
 la région de l'abdomen regroupant la fosse iliaque gauche et la fosse iliaque droite limitées par les ailes de l'ilium : fosse iliaque.

Anatomie de l'abdomen
Squelette du membre inférieur